Lhoste (auch L’Hoste oder L’hoste) ist der Name von 

 Hubert L’Hoste (1923–1959), saarländischer Jungpionier
 Johann L’Hoste (1890–1956), saarländischer Politiker
 Vanessa Lhoste (* 1971), französische Schauspielerin